Srp může mít více významů: 

 Srp – žací zemědělský nástroj
 přeneseně: Srp a kladivo – symbol komunistického hnutí

 příjmení
 Alfred Srp (1927–1987) – rakouský filmový střihač
 František Srp (1895–1943) – český malíř a ilustrátor
 Jan Srp (1848–1913) – český kartograf a litograf
 Karel Srp – více osobností
 Miklós Srp (* 1993) – maďarský závodní chodec

 pseudonym
 Jan Srp, vl. jm. Josef Vraný (1874–1937) – agrární novinář a politik

 zkratky
 Signál rozpoznávající částice (angl. zkratka SRP)
 Princip jedné odpovědnosti (angl. zkratka SRP)

Podobná slova 
 Srb (rozcestník)

Externí odkazy